Ortaköy kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Turkije:

 Ortaköy (Istanboel)
 Waar ook de Ortaköy-moskee te vinden is.
 Ortaköy (stad, Aksaray)
 Ortaköy (district, Aksaray)
 Ortaköy (Çanakkale)
 Ortaköy (district, Çorum)
 Ortaköy (Mardin)

Of in Noord-Cyprus:
 Ortaköy (Noord-Cyprus)